Maria Elisabeth da Baviera (Palácio Nymphenburg, 14 de setembro de 1914 - Rio de Janeiro, 13 de maio de 2011), apelidada de "Imperatriz-mãe", foi uma princesa do Reino da Baviera, neta do último rei, Luís III. Por casamento, foi membro da família Orleães e Bragança e a esposa do Chefe da Casa Imperial Brasileira, Pedro Henrique de Orleães e Bragança.

Início da Vida 
Maria Elisabeth nasceu no Palácio Nymphenburg, em Munique. Foi a segunda criança e primeira menina do Príncipe Francisco da Baviera (filho do rei Luís III) e Isabel Antônia de Croÿ.

Ela nasceu no início da Primeira Guerra Mundial e muitos de seus parentes lutaram na guerra, incluindo seu pai. Sua infância e adolescência foram conturbadas devido à ditadura que estabeleceu-se na Alemanha logo após a guerra.

Seu tio e Chefe da Casa de Wittelsbach, Rodolfo, declarou-se contra Hitler, o que obrigou a Maria Elisabeth e ao resto da família a fugir para a Itália. A esposa de Rodolfo, Antonieta de Luxemburgo, e seus filhos foram capturados e enviados a um Campo de Concentração.

Casamento 
Em 19 de agosto de 1937, Maria Elisabeth casou-se com Pedro Henrique de Orléans e Bragança, Chefe da Casa Imperial do Brasil e pretendente ao Trono Brasileiro, na capela do Palácio Nymphenburg.

O casal viveu seus primeiros anos na França e, embora houvessem tentado mudar para o Brasil, não puderam devido à Segunda Guerra Mundial.

Eles puderam mudar para o Brasil somente em 1945. Primeiro fixaram residência no Palácio do Grão-Pará, em Petrópolis, e depois mudaram para o bairro do Retiro, também em Petrópolis. Em 1951, Pedro Henrique comprou a Fazenda Santa Maria, em Jacarezinho, no Paraná e viveram lá até 1965, quando mudaram-se para Vassouras.

Viuvez 
Em 1981, Pedro Henrique morreu em Vassouras, deixando Maria Elisabeth viúva. Seu filho mais velho, Luiz Gastão, tornou-se Chefe do Ramo de Vassouras da Casa Imperial. 

A partir de então, a vida de Maria Elisabeth ficou dividida entre Santa Maria, no Paraná, e o Rio de Janeiro, onde vivia partes do ano com a filha Isabel, no bairro da Lagoa. Anualmente, ela visitava a Baviera e a Bélgica, onde viviam suas outras filhas. 

Em 2004, chamou a atenção da mídia brasileira ao comemorar uma missa em homenagem aos seus 90 anos, celebrada pelo abade emérito de São Bento do Rio de Janeiro, José Palmeiro Mendes, e co-celebrada pelos padres Sérgio Costa Couto, juiz do Tribunal Eclesiástico da Arquidiocese do Rio de Janeiro e capelão da Glória do Outeiro, e Jorge Luis Pereira da Silva na Igreja da Imperial Irmandade de Nossa Senhora da Glória do Outeiro , no Rio de Janeiro. Contou com a presença de todos os seus filhos e numerosos netos.

Últimos anos 
Devido à idade avançada, sua saúde começou a decair e ela passou seus últimos anos aos cuidados domésticos e de enfermeiras particulares; suas principais companhia eram seus filhos, Isabel e Antônio, e seus netos. 

Maria Elisabeth faleceu com noventa e seis anos de idade, às treze hora de 13 de maio de 2011. 

Após um funeral familiar, foi sepultada no Cemitério da Irmandade de Nossa Senhora da Conceição, em Vassouras, ao lado do marido.

Filhos e descendentes 

 Luiz de Orléans e Bragança (Mandelieu, 6 de junho de 1938 – São Paulo, 15 de julho de 2022, aos 84 anos), Chefe da Casa Imperial do Brasil de 1981 até sua morte em 2022. Solteiro e sem descendência.
 Eudes de Orléans e Bragança (Mandelieu, 8 de junho de 1939 – Rio de Janeiro, 13 de agosto de 2020, aos 81 anos), renunciou a seus eventuais direitos ao trono do Brasil, por si e por sua futura descendência em 3 de junho de 1966; casou-se em primeiras núpcias em 1967, com Ana Maria de Moraes Barros, filha de Luís de Moraes Barros e de sua esposa, Maria do Carmo de Cerqueira César Moraes Barros, de quem se divorciou em 1976. Ana Maria é sobrinha-bisneta de Prudente de Moraes, terceiro presidente da República do Brasil. Casou-se em segundas núpcias em 1976, com Mercedes Willemsens Neves da Rocha, filha de Guy de Povoença Neves da Rocha e de sua esposa, Lia Viegas Willemsens. Mercedes é neta do diplomata Octávio de Sá Neves da Rocha e bisneta do 1.º Visconde de Povoença. Com descendência, incluindo Luiz Philippe de Orléans e Bragança, deputado federal por São Paulo.
 Bertrand de Orléans e Bragança (Mandelieu, França, 2 de fevereiro de 1941), atual Chefe da Casa Imperial do Brasil e pretendente ao extinto trono brasileiro. Solteiro e sem descendência.
 Isabel Maria de Orléans e Bragança (La Bourbole, 4 de abril de 1944 – Rio de Janeiro, 5 de novembro de 2017, aos 73 anos), solteira e sem descendência.
 Pedro de Alcântara Henrique de Orléans e Bragança (Petrópolis, 1 de dezembro de 1945), renunciou a seus eventuais direitos ao trono do Brasil por si e por sua futura descendência em 28 de dezembro de 1972; casou-se em 1974 com Maria de Fátima de Andrada Baptista de Oliveira de Lacerda Rocha, filha de Orlando de Lacerda Rocha e de sua esposa, Sílvia Maria de Andrada Baptista de Oliveira. Sua esposa é sobrinha-tetraneta de José Bonifácio de Andrada e Silva. Com descendência.
 Fernando Diniz de Orléans e Bragança (Petrópolis, 2 de fevereiro de 1948), renunciou a seus eventuais direitos ao trono do Brasil por si e por sua futura descendência em 24 de fevereiro de 1975; casou-se em 1975 com Maria da Graça de Siqueira Carvalho Baère de Araújo, filha do Coronel Walter Baère de Araújo e de sua esposa, Maria Magdalena de Sousa Carvalho e Siqueira Carvalho. Com descendência.
 Antônio João de Orléans e Bragança (Rio de Janeiro, 24 de junho de 1950), é o segundo na linha de sucessão; casou-se em 1981 com a princesa Christine de Ligne, filha de Antônio, 13.º Príncipe de Ligne, e de sua esposa, princesa Alice de Luxemburgo. Com descendência.
 Eleonora de Orléans e Bragança (Jacarezinho, 20 de maio de 1953), casou-se em 1981 com o príncipe Miguel de Ligne, que, desde 2005, tornou-se o 14.º Príncipe e chefe da Casa de Ligne, uma das mais antigas e importantes famílias nobres belgas. Com descendência.
 Francisco de Orléans e Bragança (Jacarezinho, 6 de abril de 1955), renunciou a seus eventuais direitos ao trono do Brasil por si e por sua futura descendência em 11 de dezembro de 1980; casou-se em 1980 com Cláudia Regina Borges Martins Godinho, filha de Eurico Borges Godinho e de Nilza Leite Martins. Com descendência.
 Alberto de Orléans e Bragança (Jundiaí do Sul, 23 de junho de 1957), renunciou a seus eventuais direitos ao trono do Brasil por si e por sua futura descendência em 23 de dezembro de 1982; casou-se em 1983 com Maritza Ribas Bokel, filha de Jaddo Barbosa Bokel e de sua esposa, Marisa Bulcão Ribas. Maritza é neta de José da Rocha Ribas, deputado federal pelo Pará, tetraneta de José de Araújo Aragão Bulcão, 2.º Barão de São Francisco, pentaneta de Joaquim Inácio de Siqueira Bulcão, 1.º barão de São Francisco, sobrinha-tetraneta de Joaquim Inácio de Aragão Bulcão, Barão de Matuim, sobrinha-trineta de Antônio de Araújo Aragão Bulcão, 3.º Barão de São Francisco, e de Maria Joaquina de Aragão Bulcão, Baronesa do Rio das Contas. Maritza também é descendente da Casa da Torre de Garcia d'Ávila, por via do seu hexavô José Pires de Carvalho e Albuquerque, pai da sua pentavó Joaquina Maurícia de São Miguel e Aragão, esposa do 1.º Barão de São Francisco. Consequentemente, Maritza é aparentada com o Visconde de Pirajá, o Barão de Jaguaripe, o Visconde da Torre de Garcia d'Ávila, o Barão de Vila Viçosa e o 2.º Barão de Pirajá. Com descendência.
 Maria Thereza de Orléans e Bragança (Jundiaí do Sul, 14 de julho de 1959), renunciou a seus eventuais direitos ao trono do Brasil por si e por sua futura descendência em 30 de outubro de 1995; casou-se em 1995 com o Fidalgo Johannes Hessel de Jong, membro de destacada família da nobreza não-titulada dos Países Baixos. Com descendência.
 Maria Gabriela de Orléans e Bragança (Jundiaí do Sul, 14 de julho de 1959), gêmea da precedente, renunciou a seus eventuais direitos ao trono do Brasil por si e por sua futura descendência em 18 de dezembro de 2003; casou-se com Theodoro de Hungria Machado, filho do arquiteto Paulo Eduardo de Hungria Machado e de sua esposa, Sílvia Emília de Mello Franco Senna, de quem se divorciou em 2005. Theodoro é bisneto de Afrânio de Mello Franco e neto de Argemiro Hungria Machado, que foi presidente da Panair do Brasil e diretor-presidente do Moinho Fluminense. Sem descendência

Fontes [ editar fonte ] 

 Casa Imperial do Brasil (português)
 The Royal House of Stuart, Londres, 1969, 1971, 1976, Addington, AC, Referência: página 78